Ernesto Serrato (1 de febrero de 1985) es un futbolista mexicano, medio de contención canterano del C. F. Monterrey. Vive en el barrio de San Bernabé en Monterrey, Nuevo León. Cuando estaba jovencito formaba parte de 'La adicción rayada', hinchada de Rayados.

Trayectoria 
Debutó en el 2004 con el técnico Miguel Herrera. Aunque no ha metido gol en la Primera División, ha tenido su puesto titular, pero le han impedido jugar por las lesiones. También jugó 6 meses en el Xoloitzcuintles de Tijuana, en Primera División A. Actualmente ante la imposibilidad de volver a primera división volverá a jugar en la división de ascenso con el equipo Veracruz (Donde quizá se retire)

Lesión 

El 25 de julio del 2008 un día antes de comenzar el Torneo de Apertura 2008 sufrió de  una lesión en los ligamentos de la rodilla. Se espera que lo operen a mediados de agosto del 2008.

Retiro

Piensa seriamente en retirarse.

Clubes 

Futbolistas del Club de Fútbol Monterrey

Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz
Futbolistas del Club Tijuana